

Особи 

 Деле Аллі — англійський футболіст
 Паоло Аллі — італійський політик

Топоніми 

 Аллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Аллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь